Résultats détaillés de l'édition 1997 du tournoi de tennis professionnel de Wimbledon qui est disputée du 23 juin au .

Faits marquants 
L'Américain Pete Sampras reconquiert son titre perdu l'année précédente et s'impose pour la quatrième fois sur le gazon londonien. Cédric Pioline s'incline pour la deuxième fois en finale d'un tournoi majeur, après l'US Open 1993, où c'est déjà Pete Sampras qui lui a barré la route. Cédric Pioline est le premier français depuis 51 ans à disputer la finale hommes de Wimbledon.

En l'absence de la tenante du titre Steffi Graf blessée, le tournoi britannique vient confirmer que l'année 1997 est celle de l'avènement de la Suissesse Martina Hingis en tête du circuit féminin. Après s'être qualifiée pour les finales des deux premières levées du Grand Chelem de la saison, et avoir gagné celle de l'Open d'Australie, la nouvelle numéro 1 mondiale âgée de seulement 16 ans, remporte le simple dame. La Tchèque Jana Novotná, finaliste de l'édition 1993, échoue une seconde fois sur la dernière marche.

Palmarès

Simple messieurs

Têtes de série

Tableau final

Double messieurs

Tableau final

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Double mixte

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du simple messieurs du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du double dames du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du double messieurs du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du double mixte du tournoi de Wimbledon
 Saison 1997 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
  Site de l'ATP

Navigation 

1997
Wimbledon
Wimbledon
Sport en Angleterre en 1997
Tennis en juin 1997
Tennis en juillet 1997